Saint-Avit kan syfta på flera kommuner i Frankrike:

 Saint-Avit, Charente, i departementet Charente
 Saint-Avit, Drôme, i departementet Drôme
 Saint-Avit, Landes, i departementet Landes
 Saint-Avit, Loir-et-Cher, i departementet Loir-et-Cher
 Saint-Avit, Lot-et-Garonne, i departementet Lot-et-Garonne
 Saint-Avit, Puy-de-Dôme, i departementet Puy-de-Dôme
 Saint-Avit, Tarn, i departementet Tarn
 Saint-Avit-de-Soulège, i departementet Gironde
 Saint-Avit-de-Tardes, i departementet Creuse
 Saint-Avit-de-Vialard, i departementet Dordogne
 Saint-Avit-Frandat, i departementet Gers
 Saint-Avit-le-Pauvre, i departementet Creuse
 Saint-Avit-les-Guespières, i departementet Eure-et-Loir
 Saint-Avit-Rivière, i departementet Dordogne
 Saint-Avit-Saint-Nazaire, i departementet Gironde
 Saint-Avit-Sénieur, i departementet Dordogne